

Localidades

Bosque dos Buritis (Goiânia)
Bosque dos Buritis (Uberlândia)

Desambiguações de topônimos